Schönburg ou Schoenburg peut faire référence à :
Schönburg, une ville allemande de Saxe-Anhalt, dans l'arrondissement du Burgenland
le château de Schönburg sur le Rhin, près d'Oberwesel en Rhénanie-Palatinat.
la Maison de Schönburg, une famille noble allemande
le schönburger, un cépage de cuve allemand de raisins blancs.

Voir aussi
Schœnbourg, une commune française dans le département du Bas-Rhin.